Der Jerusalem Challenger 2000 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 20. Mai 2000 in Jerusalem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2000 und wurde im Freien auf Hartplatzbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, im Doppel traten 16 Paarungen an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Jerusalem